Андре́й Зо́рин:* Зорин, Андрей Андреевич (род. 1997) — российский футболист.
 Зорин, Андрей Леонидович (род. 1956) — филолог, литературовед и историк, критик, профессор ряда университетов; сын Л. Г. Зорина.
 Зорин, Андрей Никитич (1933—2003) — советский учёный.